Munteenheid van Venezuela:
Venezolaanse bolivar

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Bolivar (Missouri)
Bolivar (Ohio)
Bolivar (Pennsylvania)
Bolivar (Tennessee)
Bolivar (West Virginia)
Bolivar Peninsula - Texas

Overige:
Bolivar County - een county in de Amerikaanse staat Mississippi
Bolivar (metrostation Milaan)
Bolivar (metrostation Parijs), een metrostation in Parijs
Bolivar (bier), een fair trade bier van hoge gisting

Personen met de achternaam Bolívar 
Simón Bolívar, een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder

Zie ook 
Bolívar (doorverwijspagina)